Kylie's Non-Stop History 50+1 е ремикс компилация на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 Do You Dare
 "I Guess I Like It Like That/Keep on Pumpin' It"
 Closer
 Shocked
 Things Can Only Get Better
 What Do I Have to Do?
 Better the Devil You Know
 What Kind of Fool (Heard All That Before)
 Secrets
 Where in the World?
 Give Me Just a Little More Time
 I Miss You
 Step Back in Time
 Celebration
 Right Here, Right Now
 Always Find the Time
 Look My Way
 Count the Days
 One Boy Girl
 Rhythm of Love
 Word Is Out
 Just Wanna Love You
 It's No Secret
 I'll Still Be Loving You
 Let's Get to It
 Too Much of a Good Thing
 Live and Learn
 Finer Feelings
 The World Still Turns
 My Secret Heart
 No World Without You
 Especially for You (with Jason Donovan)
 Say the Word – I'll Be There
 Tears on My Pillow
 Tell Tale Signs
 If You Were with Me Now
 Heaven and Earth
 Nothing to Lose
 Wouldn't Change a Thing
 Je Ne Sais Pas Pourquoi
 Made in Heaven
 Hand on Your Heart
 Enjoy Yourself
 I'm Over Dreaming (Over You)
 Never Too Late
 Love at First Sight
 Got to Be Certain
 Turn It into Love
 I Should Be So Lucky
 The Loco-Motion
 Celebration (Techno Rave Mix)

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 1993 година